Medisk kan referere til flere artikler:

Medisk (sprog)
Meder (nationalitet)
Som adjektiv: Vedrørende Mederne eller det medisk sprog